, spesso conosciuto col suo nome inglese Hamtaro: Ham-Ham Heartbreak, è un videogioco d'avventura sviluppato e pubblicato da Nintendo per il Game Boy Advance. Il gioco è il seguito di Hamtaro: Ham-Hams Unite! e di un altro gioco di Hamtaro uscito esclusivamente in Giappone.
Dopo Hamtaro: Cuore Batticuore verrà commercializzato solo un altro videogioco d'avventura su Hamtaro, Hamtaro: Ritorno all'Arcobaleno.

Trama 
Il gioco comincia con Hamtaro che sta avendo un incubo, dove un criceto con un costume da diavolo distrugge ogni tipo di relazione usando un tridente. Dopo un po', il criceto si accorge di Hamtaro e lo attacca. A questo punto Hamtaro si sveglia e racconta spaventato il suo sogno al suo amico Boss. Purtroppo rovescia anche un secchio con del latte all'interno su un dizionario dove sono scritte tutte le Ham-Chat. Boss gli insegnerà così quattro Ham-Chat di base. Hamtaro più tardi trova Bijou e insieme a lei dovrà fermare il malefico criceto Birbo, e inoltre anche riempire il dizionario con tutte le Ham-Chat.

Modalità di gioco
Ispirato al mondo di Hamtaro, questo videogioco espande il gameplay rispetto ai giochi precedenti aggiungendo come partner Bijou, una Ham-Ham che ha una cotta per Hamtaro. Insieme i due criceti dovranno salvare gli altri Ham-Ham da Birbo, un criceto malvagio che ha il potere di distruggere ogni tipo di relazione.

Il gioco si ambienta nel "mondo normale". Tuttavia, poiché il punto di vista è quello di un criceto, molti oggetti (come girasoli, ghiande o giocattoli) appariranno più grandi di quanto lo siano dal punto di vista di un umano.

Personaggi 
Facendo parte del franchise di Hamtaro, il gioco contiene dei personaggi presenti anche nei libri e negli anime. Molti di loro avranno bisogno di aiuto, come Sciarpina e Timidy, ma alcuni offriranno anche il loro aiuto, come Boss. Il gioco contiene anche numerosi nuovi Ham-Ham, molti fra i quali sono presenti solo in questo gioco, come Birbo e Lucina. Gli Ham-Ham non sono gli unici animali in questo gioco, poiché ce ne sono altri (come le scimmie).

Accoglienza

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Hamtaro
Videogiochi Nintendo